Trebulo puede referirse a:
 El nombre común de la planta Trifolium angustifolium.
 El nombre común de la planta Trifolium arvense.
 El nombre común de la planta Trifolium pratense.
 El nombre común de la planta Trifolium stellatum.